Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Kim Clijsters 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Venus Williams (campionessa)
 Lindsay Davenport (semifinali)
 Monica Seles (quarti di finale)
 Kim Clijsters (finale)

 Jelena Dokić (quarti di finale)
 Justine Henin (primo turno)
 Dája Bedáňová (secondo turno)
 Anna Smashnova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2002